Taekwondo is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend. De sport staat sinds 2000 op het programma van de Olympische Spelen als medaillesport, daarvoor was het in 1988 en 1992 een demonstratiesport.

Onderdelen 
Medailles worden uitgereikt in vier gewichtsklassen, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Medailles 

De Amerikaan Steven López, de Iraniër Hadi Saei Bonehkohal en de Koreaanse Hwang Kyung-seon zijn de 'succesvolste medaillewinnaars' in taekwondo, zij wonnen ieder twee keer goud en een keer brons. De Mexicaanse María Espinoza is de enige andere taekwondoka met drie medailles, zij behaalde eenmaal goud, zilver en brons.

Meervoudige medaillewinnaars

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2016.

 Vanaf 2008 worden per gewichtsklasse twee bronzen medailles uitgereikt.